106-й выпуск  Тур Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 3 апреля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал нидерландский велогонщик Матье Ван дер Пул.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и три лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic и TotalEnergies. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam.

За неделю до старта гонки из-за проблем со здоровьем объявил о не участие победитель её 100-ого издания Петер Саган. За два дня до старта из-за COVID-19 снялся Ваут ван Арт, а из-за различных травм и болезней в полном составе команда Israel-Premier Tech. Таким образом всего в гонке приняло участие 24 команды.

Маршрут 

Маршрут гонки проходил по Восточной Фландрии. Как и в прошлом году, гонка стартовала в Антверпене откуда дистанция направилась на юго-запад вдоль реки Шельды, через Синт-Никлас, Зеле, Дендермонде, рядом с Алстом, далее через Эрпе-Мере в Зоттегем где через 100 км после старта гонщики достигали фламандских Арденн.

После Зоттегема, нужно было преодолеть первые брусчатый участки Lippenhovestraat и Paddestraat на пути в Ауденарде после которого начиналась основная часть маршрута, представлявшая собой три петли в районе Клёйсбергена и Ронсе. Первый категорийный подъём гонки, которым был легендарный Oude Kwaremont и являвшийся одновременно отправной точкой всех трёх петель, располагался ровно на середине дистанции за 136 км до финиша не далеко от Клёйсбергена. Преодолев Oude Kwaremont маршрут шёл на запад и включал на первой петле три брусчатых участка и девять, преимущественно асфальтированных, категорийных подъёмов.

Вторая петля начиналась за 54 км до финиша со связки брусчатых подъёмов Oude Kwaremont и Paterberg и включала также два оставшихся брусчатых участка и четыре брусчатых категорийных подъёма.

Третья петля включала только связку брусчатых подъёмов Oude Kwaremont и Paterberg за 19 км до финиша. После их прохождения оставалось преодолеть последние относительно ровные 13 км мимо Клёйсбергена, а затем вдоль Шельды в Ауденарде, где в конце длинной прямой располагался финиш гонки.

В общей сложности предстояло преодолеть 18 категорийных подъёмов и 7 брусчатых участков. Протяжённость гонки составила чуть больше 270 км и стала второй по протяжённости после гонки 1998 года.

Ход гонки 
Примерно через 10 км после старта образовался первый отрыв дня, который составили девять гонщиков: Тако ван дер Хорн (), Мануэле Боаро (), Стан Девулф (), Том Боли (), Макс Кантер (), Себастьян Гриньяр (), Лука Моззато (), Матис Паашенс () и Линдсей Де Вилдер (). На 20 км гонки после старта упал Тадей Погачар (), но не пострадал и смог продолжить гонку. Первый булыжный участок Lippenhovestraat  отрыв дня достиг имея над пелотоном около около четырёх с половиной минут преимущества которое к началу первого подъёма Oude Kwaremont стало составлять около четырёх минут. В пелотоне из-за нервозности и борьбы за позиции перед первыми подъёмами произошло несколько падений.

Незадолго до Molenberg, примерно в 100 км от финиша, из пелотона успешно атаковал Йонас Кох () чуть позже к которому присоединился Натан Ван Хойдонк (), атаковавший непосредственно на самом подъёме. Вдвоём они смогли оторваться от пелотона примерно на 30 секунд. Первый отрыв дня сохранял своё преимущество неизменным.

За 94 км до финиша на подъёме Berendries из пелотона образовался ещё один отрыв из 11 гонщиков который составили Иван Гарсия Кортина (), Альберто Беттиоль (), Мадс Педерсен, Алекс Кирш (оба ), Зденек Штыбар, Янник Штаймле (оба ), Бен Тёрнер (Ineos Grenadiers), Марко Халлер (), Мик ван Дейк (), Оливье ле Гак () и Джанни Вермерш (). Чере 5 км на следующем подъёме Valkenberg они догнали впереди едущие небольшие группки гонщиков и все вместие опережали пелотон на 30 секунд. Также наValkenberg из пелотона отехали Коннор Свифт (), Тим Велленс () и Кевин Генитц (), которым удалось догнать отрыв за 63 км до финиша. В пелотоне же работу над контролированием разрыва взяли на себя команды  и . Преимущество первого отрыва дня сократилось менее чем до трёх минут.

Примерно за 83 км до финиша в пелотоне произошёл большой завал в котором среди пострадавших оказался Кристоф Лапорт (), однако он смог продолжить гонку и догнал пелотон перед подъёмом Berg Ten Houte. На самом подъёме из первого отрвыва дня отстал Том Боли (), тогда как в пелотоне увеличили темп Маттео Трентин () и Виктор Кампенартс (), но не смогли оторваться.

Перед вторым восхождением на Oude Kwaremont первый отрыв дня опережал всего на одну минуту пелотон и на 30 секунд ещё один отрыв из 16 гонщиков. За 56 км до финиша на втором прохождении Oude Kwaremont из пелотона атаковал Тадей Погачар () и сумел обойти оба впереди ехавших отрыва, но спустя некоторое время вокруг него сформировалась новая лидирующая группа примерно из 30 гонщиков. После второго восхождения на Paterberg (51 км до финиша) группа снова разделилась и из неё ненадолго выпал Каспер Асгрин (), которого товарищи по команде сумели вернуть в первую группу.

После спуска с Paterberg из группы лидеров оторвались Дилан ван Барле () и Фред Райт () и добрались до следующего подъёма Koppenberg с отрывом около 20 секунд. На Koppenberg (44,5 км до финиша) из преследующий их группы снова атаковал Тадей Погачар  (), за котором на последовали Матье Ван дер Пул () и Валентен Мадуа (). На участке между двумя следующими подъёмами Steenbeekdries (39 км до финиша) и Taaienberg (36,5 км до финиша) эти пяткро беглецов объединились с преимуществом над основной группой в 30 секунд, которое они смогли увеличть до более чем минуты на следующих километрах. В основной группе преследователей следовали повторные атаки, в результате которых от неё сумели оторвать Штефан Кюнг (), Дилан Тёнс () и Тиш Бенот () незадолго до третьего и последнего восхождения на Oude Kwaremont и попытались вместе догнать впереди едущий отрыв из пяти человек.

На подъёме на Oude Kwaremont (16,7 км до финиша) Тадей Погачар  () увеличил скорость так, что только Матье Ван дер Пул () смог последовать за ним. Вместе они также преодолели последний подъём гонки Paterberg в 13,3 км от финиша. За ними в 30 секунда следовали Валентен Мадуа () и Дилан Тёнс (), а ещё чуть поодоль Фред Райт (), Дилан ван Барле () и Штефан Кюнг ()

Лидеры гонки Тадей Погачар и Матье Ван дер Пул по очереди задавали темп не позволяя смоим преследователям приблизиться. Однако, когда до финиша оставалось около 800 метров, Тадей Погачар отказался выйти вперёд на смену и начал с Матье Ван дер Пулом тактические переглядки. В результате этого они замедлили свою скорость, что позволило Валентену Мадуасу и Дилану ван Барле догнали их за 250 метров до финиша. Матье ван дер Пуэль первым начала финишный спринт находясь на первой позиции исумел первым пересеч финишную черту, выиграв таким образом свой второй Тур Фландрии после 2020 года. Второе место занял Дилан ван Барле, опередив Валентен Мадуа. Тадей Погачар финишировал только четвёртым из-за плохой позиции в спринте, оказавшись между Мадуа и ван Барле. Спустя две секунды финиш пересекли Штефан Кюнг и Дилан Тёнс, которые почти смогли догнать лидеров.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2022 году
Апрель 2022 года